Lantenay è il nome di alcuni comuni francesi:
 Lantenay – Ain
 Lantenay – Côte-d'Or